Туніська професійна ліга 1 2005—2006 — 51-й сезон найвищої футбольної ліги Тунісу після незалежності. Усього брали участь 14 клубів. Чемпіонат проходив з 31 липня  року по 16 квітня  року. Переможцем став «Есперанс».

Турнірна таблиця

Посилання 
  
 Федерація футболу Тунісу 

2005 у футболі
2006 у футболі